Ярослави́т () — редкий минерал, относящийся к сложным алюмофторидам кальция. Назван по месту обнаружения (Ярославское месторождение олова у села Ярослав в Приморском крае).

Свойства 
Ярославит — полупрозрачный минерал белого цвета, встречающийся в виде отдельных или сросшихся в группы сферолитов размером до . Имеет твёрдость по шкале Мооса 4, плотность — . Ярославит обладает совершенной по пинакоиду спайностью, его кристаллы относятся к ромбической сингонии. Открыт в 1966 году.

Название на других языках 
 немецкий — Yaroslavit
 испанский — Yaroslavita
 английский — Yaroslavite

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ярославит в GeoWiki 
 Yaroslavite 

Минералы по алфавиту
Фториды (минералы)
Минералы кальция
Соединения кальция по алфавиту
Минералы алюминия